El término muela puede referirse, en esta enciclopedia:

en los talleres de herramientas
 a una muela o amoladora, una máquina para el afilado manual de herramientas de corte;

en la anatomía
 a una muela, uno de los dientes molares, los que se hallan en la parte posterior de la mandíbula y cuya forma está adaptada para la trituración;

en los molinos
 a la muela de molino, la piedra cuya rotación muele el grano en la elaboración de la harina;

en la geología
 a las muelas, las mesetas de estratos casi horizontales formados generalmente por rocas calizas;
 a la muela, la piedra sobre la que descansan el hórreo y la panera que se apoya en el pegollo;

en la geografía

 a La Muela, un municipio de España, perteneciente a la comarca de Valdejalón, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón; 
 a La Muela (Algodonales), pedanía de Algodonales, se encuentra en el nordeste de la provincia de Cádiz.
 a La Muela (Jaén), pedanía del municipio de Santiago-Pontones en la provincia de Jaén.
 a La Muela (Teruel), una posición geográfica en las cercanías de la ciudad de Teruel.
 a La Muela (Vejer de la Frontera), pedanía de Vejer de la Frontera, se encuentra en la provincia de Cádiz.
 a Muela (Cáceres), una localidad de Extremadura;

en botánica
 a muela, para referirse a la leguminosa Lathyrus sativus.

en la industria
 a Muela, marca fabricante de cuchillos de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.